Лидс има више значења:
 Лидс, је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској у грофовији Западни Јоркшир
 Лидс (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Лидс (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Лидс (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Лидс (Северна Дакота), је град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Андреа Лидс, америчка глумица